AMU může znamenat:

 Akademie múzických umění v Praze
 univerzita Ave Maria University v USA ve státu Florida;

amu může být:
 zkratka, kterou v minulosti měla atomová hmotnostní konstanta

Externí odkazy